Cross-country mężczyzn – jedna z konkurencji kolarskich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2012 roku był Jaroslav Kulhavý.

W zawodach wzięło udział 49 zawodników.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016